Un mazeau est une plaque de fonte que l'on a affinée par mazéage.

Patronyme
 
 Charles Mazeau, homme politique français de la Troisième République ;
 Jacques Mazeau, écrivain français contemporain ;
 Célia Mazeau, footballeuse française.
 Paul Yves Noël Mazeau (1903-1990), général français.

Toponyme
 Le Mazeau est une commune française du département de la Vendée et de la région Pays de la Loire.
 le château du Mazeau est un monument historique de la Creuse (Classé monument historique du , ce petit château est à l’origine de l’établissement de l’abbaye cistercienne de bon lieu habité par des abbés du  au . Il est aujourd’hui partiellement remeublé. Hormis l’intérêt architectural et historique, il abrite une exposition permanente sur Pierre d’Aubusson et le prince Zizim qui comporte cette année la reproduction agrandie de l’enluminure du manuscrit de Caoursin, un bel incunable datant de 1482 et qui est conservé à la bibliothèque municipale)
 Le Morne Mazeau, un sommet de la Guadeloupe.